Tjitjagov () är ett ryskt efternamn, som burits av bland andra:

 Pavel Tjitjagov (1767–1849), rysk amiral
 Vasilij Tjitjagov (1726–1809), rysk amiral och upptäcktsresande

Geografi
 Chichagof Island – en ön i Alexanderarkipelagen i Alaska

Ryska efternamn